Кирха Святого Семейства, сейчас — концертный зал Калининградской областной филармонии — католическая кирха Святого семейства (). Построена в 1907 году по проекту архитектора Фридриха Хайтманна. В 1980 году подверглась реконструкции (архитектор — Павел Горбач). 22 августа 1980 года в здании торжественно открыта Калининградская областная филармония.

Описание 

Здание католической кирхи в Хаберберге является самым известным и значительным творением Фридриха Хайтманна. По первоначальному проекту здание кирхи должно было располагаться параллельно дороге своей продольной осью, при этом хоры должны были быть ориентированы на восток. Но стройплощадка была расширена и церковь была построена симметричной, что нехарактерно для творчества Хайтманна. Многие элементы здания, его планировка заимствованы у орденских церквей, долго изучаемых архитектором. В качестве основного материала использовался красный кирпич. Строительство проходило в 1904—1907 годах. Хайтманн полагал, что Кирха Святого Семейства должна быть семейным домом, в котором царил бы дух Христа и его земных родителей. В кирхе никогда не проводились панихиды, только обряды крещения и венчания. Иногда кирху называли Катеринен Кирхе, по названию располагавшегося рядом госпиталя Святой Катерины.

Архитектурное описание из книги Балдура Кёстера:

Снаружи очень легко видеть все части здания: высокий церковный неф, хоры, громоздкая башня с её двумя фронтонами и четырьмя пристройками по впадающим углам (для ризниц и других помещений). Для оформления этих кубических форм Хайтманн использовал готический ступенчатый фронтон. Они были сделаны в качестве боковых завершений двухскатных крыш продольного нефа и в уменьшенной форме перед двухскатными крышами башни. Кроме того, такие же декоративные фронтоны возникли по четырём углам односкатных крыш. Многочисленные лестничные фронтоны, украшенные маленькими фиалами, вносят движение в строгость кубических форм; вверху на башне движение усиливается, там фиалы встречаются попарно. Карнизы под крышами и у башни выполнены достаточно неброско, в пилястрах фронтона и декоративных аркадах башни преобладают вертикальные элементы.

Типично готические формы декорации, как, например, ажурный орнамент, искать в этом здании бесполезно. В общем и целом это совместное сочетание основных простых объёмов и также простых и стремящихся последовательно вверх форм украшения и создают сооружение в стиле новой готики, которое как раз и не могло возникнуть в средние века, а соответствовало ощущению формы завершающегося XIX-го века.

Простой, сделанный из простого формовочного камня, чуть вдающийся вглубь портал ведёт через небольшое помещение перед входом в собственно вестибюль. Отсюда и был вход в высокую зальную церковь с её пятью пролётами. Стройные, восьмиугольные колонны делят пространство на средний неф и два одинаковых по высоте боковых нефа. Над ними начинаются красивые звёздчатые своды с нервюрами. Рёбра состоят из формовочного красного кирпича. Подпятные камни свода начинаются над пятами колонн, у стен над маленькими консолями. Поверхности стен покрыты штукатуркой, углы стен и триумфальная арка оформлены красным кирпичом. На чуть приподнятых хорах эти формы повторяются. Справа и слева от хоров раньше находились помещения ризниц.

Накануне войны, в 1939-м, при церкви хотели набрать класс юных органистов, наподобие воскресной школы. Никто из восьми записавшихся мальчишек не стал музыкантом, все погибли на службе Третьему рейху.

В 1945 году церковь была повреждена и долгое время была заброшена, постепенно разрушалась. В 1980 году после продолжительной реконструкции под руководством архитектора Павла Горбача в ней была открыта Калининградская областная филармония. В 1982 году в концертном зале установлен орган чешского производства с 5 мануалами, 3600 трубами (44 регистра).

Фотогалерея 
Католическая кирха Святого Семейства до 1945 года:

Адрес 
г. Калининград, Улица Богдана Хмельницкого, 61а (до 1945 — )

Примечания

Ссылки 
 В. И. Кулаков, А. П. Бахтин, А. П. Овсянов, Н. И. Чебуркин, «Памятники истории и культуры. Калининград», Москва, 2005, стр. 141 ISBN 5-902425-01-8
 Балдур Кёстер «Здания Кёнигсберга»
 Kirchen und Sozialeinrichtungen in Konigsberg (Кирхи и социально-бытовые учреждения Кёнигсберга
 Фото Филармонии
 Путеводитель по Калининграду

Храмы, построенные в 1907 году в России
Филармонии России
Неоготическая архитектура России
Недействующие католические храмы Калининграда
К